Грегорі Дарен Адамс (; 1 серпня 1963, м. Нельсон, Канада) — канадський хокеїст, лівий нападник.

Ігрова кар'єра 
Виступав за Університет Північної Аризони (NCAA), «Мен Марінерс» (АХЛ), «Нью-Джерсі Девілс», «Ванкувер Канакс», «Даллас Старс», «Фінікс Койотс», «Флорида Пантерс», «Франкфурт Лайонс».

У чемпіонатах НХЛ — 1056 матчів (355+388), у турнірах Кубка Стенлі — 81 матч (20+22).

У складі національної збірної Канади учасник чемпіонатів світу 1986 і 1990 (11 матчів, 9+1).

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 Профіль  на Eliteprospects  

Канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти «Нью-Джерсі Девілс»
Хокеїсти «Ванкувер Канакс»
Хокеїсти «Даллас Старс»
Хокеїсти «Фінікс Койотс»
Хокеїсти «Флорида Пантерс»
Хокеїсти АХЛ